Camillus Nyrop kan henvise til flere personer:

 Camillus Nyrop (instrumentmager) (1811-1883) – dansk instrumentmager
 Camillus Nyrop (1843-1918) – dansk industrihistoriker, foregåendes søn